Europamästerskap 1956 kan avse:

Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1956
Europamästerskapen i konståkning 1956
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1956
Europamästerskapet i basket för damer 1956